Le terme Habitant peut se référer à:

 Le gentilé, le nom des habitants d’un lieu ;
 Habitant, un village canadien de la Nouvelle-Écosse;
 Jeton habitant, des pièces canadiennes ;

Toponymes
Mont Habitant, une montagne des Laurentides (région administrative), au Québec, au Canada.
Rivière des Habitants, un affluent de la rivière des Aulnaies (rivière Saguenay), coulant dans Mont-Valin et Labrecque, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.